TV4 Group (wcześniej znana jako Nordisk Television AB i TV4 AB) – szwedzka kompania medialna, która jest właścicielem największego kanału komercyjnego w Szwecji, TV4.
Od 2007 roku firma jest częścią Grupy Bonnier. Grupa była notowana na Sztokholmskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, ale po przejęciu przez Grupę Bonniera została z niej usunięta.

Telewizja w Szwecji

fi:TV4
sv:TV4-Gruppen